Ел Пентагоно има више значења:

 Ел Пентагоно (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пентагоно (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пентагоно (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пентагоно (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пентагоно (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пентагоно (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику